Merišće je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 101 stanovnika te 38 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 59 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji